John Hallam est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1537), conspirateur anglais, opposé à Henri VIII
 (1728-1811), prêtre anglais de Windsor
John Hallam (1941-2006), acteur britannique

Voir aussi

Hallam, John